Arbos ist ein italienisches Landtechnik-Unternehmen mit chinesischen Eigentümern.

Geschichte 
Der Name Arbos geht zurück auf die Gründer einer Fahrradfabrik namens Araldi und Boselli. Diese Fahrradfabrik wurde im Jahr 1952 durch die Unternehmerfamilie Bubba übernommen, die seit 1896 Landmaschinen – insbesondere Bubba-Traktoren – produzierte. Ab 1952 wurden Mähdrescher produziert. 1954 wurde das Unternehmen in Bubba-Arbos umbenannt. 1964 erfolgte die Übernahme durch die US-amerikanische White Motor Company; die Produktion von Mähdreschern wurde fortgesetzt und erweitert. 1976 wurde das Unternehmen von den Brüdern Magni übernommen und in Nuova Arbos umbenannt.

Nach einer Stilllegung der Produktion in den 1990er-Jahren wurde Arbos 2015 durch die Lovol Arbos Group S.p.A. – eine 100-prozentige Tochter des chinesischen Konzerns Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd. aus Weifang in der Provinz Shandong – übernommen. Unter der Marke Arbos soll ein Landtechnik-Vollsortimenter in Europa entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde 2015 der italienische Hersteller von Kompakt- und Weinbergtraktoren Goldoni übernommen, 2016 folgte die Übernahme des Herstellers von Sähmaschinen Matermacc.

2017 wurden die ersten Traktoren auf der Agritechnica in Hannover vorgestellt. Des Weiteren erfolgt der Ausbau des Distributionsnetzwerks in Europa. Die Traktoren wurden 2018 in Österreich erstmals auf der Messe Austro Agrar in Tulln präsentiert. Offizieller Importeur für Österreich ist die Xerra GmbH mit Sitz in Fürstenfeld.

Weblinks 

 Generalimport ARBOS Österreich

Einzelnachweise 

Unternehmen (Emilia-Romagna)
Landmaschinenhersteller
Traktorenhersteller
Italienischer Fahrradhersteller
Carpi (Provinz Modena)
Abkürzung